Salmisaari kan syfta på:

Finland 
Salmisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), ö i Jämsä,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 26,74), ö i Mäntyharju,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 26,52), ö i Hirvensalmi,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,85), ö i S:t Michel,  (0 ha)
Salmisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), ö i Rantasalmi,  (0 ha)
Salmisaari (ö i Norra Karelen), ö i Ilomants,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), ö i Pihtipudas,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Päijänne-Tavastland), ö i Gustav Adolfs,  (3 ha)
Salmisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,84), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,81), ö i Kuopio,  (1 ha)
Salmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,79, long 27,44), ö i Kuopio,  (3 ha)
Salmisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), ö i Keitele,  (0 ha)

Se även
Sundholmen